Докодонты  — отряд примитивных маммалиаформ, сходного с морганукодонами уровня организации.

Существовали на протяжении всего юрского периода в Африке, Евразии и Северной Америке. Они были величиной с мышь, с удлинённой мордочкой. Нижняя челюсть была как у морганукодонов; соответственно, можно предполагать и аналогичное строение органа слуха. Морфология щёчных зубов весьма специфична: в верхней челюсти моляры и часть премоляров с расширенной внутренней частью, аналогичной (но не гомологичной) тригону териевых млекопитающих. Этому соответствует такое же сложное строение нижних коренных. Столь своеобразное строение зубов, не найденное у других млекопитающих, указывает на то, что докодонты были тупиковой ветвью ранней эволюции млекопитающих и не оставили после себя потомков.

У вида Microdocodon gracilis из формации Даохугоу (Внутренняя Монголия), жившего 165 млн лет назад, нашли самый древний образец подъязычной кости.

Классификация 
В отряде выделяют следующие таксоны:
 Отряд † Docodonta Kretzoi 1958 sensu Kielan-Jaworowska, Cifelli & Luo 2004
 Семейство † Docodontidae (Marsh 1887) Simpson 1929
 † Agilodocodon scansorius Meng et al. 2015
 † Docofossor brachydactylus Luo et al. 2015
 † Gondtherium dattai Prasad & Manhas 2007
 † Cyrtlatherium canei Freeman 1979 sensu Sigogneau-Russell 2001 [Simpsonodon oxfordensis Kermack et al. 1987]
 † Haldanodon exspectatus Kühne & Krusat 1972 sensu Sigoneau-Russell 2003
 † Borealestes Waldman & Savage 1972
 † B. serendipitus Waldman & Savage 1972
 † B. mussetti Sigogneau-Russell 2003
 † Dsugarodon zuoi Pfretzschner et al. 2005 [Acuodulodon Hu, Meng & Clark 2007; Acuodulodon sunae Hu, Meng & Clark 2007]
 † Castorocauda lutrasimilis Ji et al. 2006
 † Simpsonodon Kermack et al. 1987
 † S. splendens (Kühne 1969) [Cyrtlatherium spendens (Kühne 1968) emend Averianov et al. 2010]
 † S. sibiricus Averianov et al. 2010 [Cyrtlatherium sibiricus (Averianov et al. 2010)]
 † Krusatodon kirtlingtonensis Sigogneau-Russell 2003
 † Itatodon tatarinovi Lopatin & Averianov 2005
 † Hutegotherium yaomingi Averianov et al. 2010
 † Paritatodon kermacki (Sigoneau-Russell 1998) Martin & Averianov 2010 [Shuotherium kermacki Sigoneau-Russell 1998]
 † Tashkumyrodon desideratus Martin & Averianov 2004
 † Tegotherium gubini Tatarinov 1994
 † Sibirotherium rossicus Maschenko, Lopatin & Voronkevich 2002
 † Reigitherium bunodontum Bonaparte 1990
 † Peraiocynodon Simpson 1928
 † P. inexpectatus Simpson 1928
 † P. major Sigogneau-Russell 2003
 † Docodon Marsh 1881 [Dicrocynodon Marsh 1880; Diplocynodon Marsh 1880 non Pomel 1847; Ennacodon Marsh 1890; Enneodon Marsh 1887 non Prangner 1845; Dryolestes Marsh 1879]
 † D. apoxys Rougier et al. 2014
 † D. apoxys (Marsh 1880) Marsh 1881 [Dicrocynodon victor Marsh 1880; Diplocynodon victor Marsh 1880]
 † D. striatus (Marsh 1880) Marsh 1881 [Dicrocynodon striatus Marsh 1880]
 † D. affinis (Marsh 1887) [Enneodon affinis Marsh 1887]
 † D. crassus (Marsh 1887) [Enneodon crassus Marsh 1887; Ennacodon crassus (Marsh 1887)]
 † D. superus Simpson 1929 [Dicrocynodon victor Marsh 1880]

Кладограмма

См. также 
 Список родов мезозойских млекопитающих

Примечания

Литература 
 

Маммалиаформы
†
Синапсиды юрского периода